F94 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Brave (F94), une frégate de type 22 de la Royal Navy ;
 Lockheed F-94 Starfire, un avion de chasse à réaction américain.

Médecine 
 Troubles du fonctionnement social débutant spécifiquement dans l'enfance ou à l'adolescence, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres